Ava, eller AVA kan syfta på:

 Ava (namn) – ett personnamn med många olika ursprung. Ett persiskt namn med betydelsen "melodi" eller ett medeltida germanskt namn som betyder "önskad, åtrådd". På kurdiska betyder "monument". Ava är också ett Albanskt namn som betyder "himmelsk" eller "himmel". På bengali betyder Ava ljussken.
 Ava - grund vik, även kallad mar
 Ava-ceremonin – en traditionell ritual i stora delar av Oceanien
 AVA – avdelning för patienter med planerad vårdtid på max ca 24 timmar, se Akutvårdsavdelning
 Ava – en textilterm, se Avigan
 Förkortning för allmän visstidsanställning, se anställningsform

Geografi

Myanmar 

 Ava – en stad i regionen Sagaing

USA 

 Ava, Illinois, ort, Jackson County, 
 Ava, Missouri, countyhuvudort, Douglas County,

Se även
Åva